Kódy ISO 3166-2 pro Keňu identifikují 47 okresů (stav v roce 2015). První část (KE) je mezinárodní kód pro Keňu, druhá část sestává ze tří čísel identifikujících provincii.

Seznam kódů

Související články
ISO 3166-2, seznam kódů územně správních celků všech zemí.
ISO 3166-1, seznam kódů všech zemí, používaných současně jako jejich doménová jména na  internetu.

KE
Keňa